Il doppio  del Città di Caltanissetta 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Juan Pablo Brzezicki e David Marrero hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Simone Vagnozzi 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Brian Battistone /  Harsh Mankad (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

 Marco Crugnola /  Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Alessandro Motti /  Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Città di Caltanissetta 2009